Армения принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1998 года в Нагано (Япония) во второй раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали.

Результаты соревнований

Горнолыжный спорт 

 Мужчины

Лыжные гонки 

 Женщины

Фигурное катание

Фристайл 

 Могул

Ссылки 
 База МОК 
 Официальные олимпийские отчёты 
 Armenia at the 1998 Nagano Winter Games 

1998
Страны на зимних Олимпийских играх 1998 года